Сан-Валли (, ) — англоязычный топоним.

Топоним 
США
 Сан-Валли — курортный город в Айдахо.
  — поселение в Аризоне.
  — район Лос-Анджелеса (Калифорния).
  — поселение в Неваде.
  — поселение в Пенсильвании.
  — город в Техасе.

Прочие страны
  — курортная деревня в Саскачеване (Канада).

См. также 
 Солнечная долина
 Лунная долина
 
  — торговый центр в городе Конкорд (Калифорния).
  — несколько значений.
  — несколько значений.